Дэниел Чатто (; родился 22 апреля 1957 года; Лондон, Великобритания) — британский актёр и художник, член британского королевского дома. Муж Сары Армстронг-Джонс, племянницы королевы Елизаветы II.

Биография 
Родителями Дэниела Чатто были актёр Том Чатто (1920—1982) и театральный агент Розалинда Джоан Томпсон (умерла в 2012 году). Дэниел родился 22 апреля 1957 года в госпитале принцессы Беатрисы в Лондоне. Начиная с 1980 года он снимался в кино; в числе его работ роль принца Эндрю в фильме «Чарльз и Диана: История королевской любви». В 1983 году в Индии на съёмках фильма «Жара и пыль» он познакомился с Сарой Армстронг-Джонс — дочерью Энтони Армстронг-Джонса, 1-го графа Сноудон, и принцессы Маргарет, племянницей королевы Елизаветы II. В 1986 году Дэниел и Сара начали встречаться, в 1994 году поженились. В этом браке родились двое сыновей — Сэмюэл (1996) и Артур (1999).

После 1988 года Чатто не снимается в кино. Он стал художником, его картины выставляются в галереях Лондона.

Фильмография 
 Маркиза — Мигель
 Квартет — Гай
 Джульет Браво — Билли
 Жара и пыль — Парти Гест
 Остриё бритвы — французский солдат
 Рождественская история — Уильям
 Смерть сердца — Эдди
 Крошка Доррит — Тип Доррит.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Виндзоры